Feliciano López och Stefanos Tsitsipas vann titeln efter att ha besegrat Marcelo Arévalo och Jean-Julien Rojer med  7–5, 6–4 i finalen.

Ken och Neal Skupski var regerande mästare, men de valde att istället tävla i Dubai.

Seedning

  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (Kvartsfinal)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Kvartsfinal)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (Kvartsfinal)
  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (Final)

Lottning

Lottning

Kvalturnering

Seedning
  Luke Saville /  John-Patrick Smith (Kvalificerad)
  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (Kvalificeringsmatch, Lucky losers)

Kvalificerade
  Luke Saville /  John-Patrick Smith

Lucky losers
  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara
  Miguel Ángel Reyes-Varela /  Max Schnur

Kvallottning

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

Abierto Mexicano Telcel 2022 – Dubbel
2022 – Dubbel